Actinopora är ett släkte av mossdjur. Actinopora ingår i familjen Actinoporidae. 

Actinopora är enda släktet i familjen Actinoporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Actinopora